Horvátország
Zelovo falu Muć községben, Split-Dalmácia megyében
Zelovo falu Sinj községben, Split-Dalmácia megyében